Jalowetz ist der Familienname folgender Personen:

 Eduard Jalowetz (1862–1936), österreichischer Brauereichemiker
 Gertrud Jalowetz, Geburtsname von Trude Guermonprez (1910–1976), deutsch-US-amerikanische Textilkünstlerin
 Heinrich Jalowetz (1882–1946), österreichischer Dirigent und Komponist, Vater von Trude Guermonprez